Croazia
 Chiesa della Santa Croce a Nona

Italia
 Chiesa del Sacro Cuore a Bergamo
 Chiesa della Santa Croce a Beverino
 Chiesa della Santa Croce a Caldarola
 Chiesa della Santa Croce a Campese, frazione di Bassano del Grappa
 Chiesa della Santa Croce a Castellammare del Golfo
 Chiesa della Santa Croce a Fiscaglia
 Chiesa della Santa Croce a Poggioferro, frazione di Scansano
 Chiesa della Santa Croce a San Gillio
 Chiesa della Santa Croce a Val di Vizze, frazione di Prati

Siria
 Chiesa della Santa Croce ad Aleppo
 Chiesa della Santa Croce a Damasco

Pagine correlate 
 Basilica di Santa Croce (disambigua)
 Cappella della Santa Croce
 Chiesa di Santa Croce
 Kreuzkirche